Sandelin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), musicien suédois
 (1864-1937), compétiteur de voile olympique finlandais
 (né en 1967), joueur finlandais de golf
 (né en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1887-1950), gymnaste finlandais

Voir aussi
Musée de l'hôtel Sandelin, musée de Saint-Omer, Pas-de-Calais

Homonymie de patronyme